GeIL – tajwańskie przedsiębiorstwo produkujące pamięci komputerowe dla komputerów stacjonarnych, notebooków i serwerów
 Rudi Geil – polityk niemiecki, działacz Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej